Села в Україні:
 Гвоздиківка — Полтавська область, Полтавський район
 Гвоздиківка — Чернігівська область, Сновський район